Orzechówka peut désigner en Pologne :
 Orzechówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Orzechówka, village de la voïvodie de Podlachie
 Orzechówka, village de la voïvodie de Sainte-Croix